Nokia Lumia 530 — смартфон начального уровня, разработанный Microsoft Mobile, на операционной системе Windows Phone 8.1.

10 ноября 2014 г. корпорация Майкрософт выпустила его преемника Microsoft Lumia 535, с 5-дюймовым IPS-экраном большего размера, двойным тапом для пробуждения, датчиком освещения, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 8 ГБ встроенной памяти (против 4 ГБ), 1 ГБ оперативной памяти (против 512 МБ), более ёмким аккумулятором, 1905 мАч (против 1430mAh), 5 МП фронтальной камерой (фронтальная камера отсутствует), авто-фокус задней камеры (vs фиксированный фокус), и светодиодной вспышкой (вспышки нет)

Дисплей 
В Lumia 530 установлен 4-дюймовый сенсорный экран. Углы обзора немного хуже по сравнению с другими телефонами из линейки Lumia.

Программное обеспечение 
В Lumia 530 установлен Windows Phone 8.1 Lumia Cyan (с возможностью обновления до «Denim»), а также здесь установлено эксклюзивное программное обеспечение: Mix Radio и Карты Here. (Зависит от страны и поставщика)

Также планировалось выпустить обновление до Windows 10 Mobile, но Microsoft заявила, что вообще отклонило его (в 512 мб обнаружили кучу ошибок, не дающих обновиться).

Варианты 
Есть вариант с Dual SIM, так же в зависимости от страны цвета поставки могут отличатся.

См. также 
 Microsoft Lumia
 Nokia Lumia 520
 Nokia Lumia 525
 Nokia X
 Microsoft Lumia 535
 Microsoft

530
Устройства на основе Qualcomm
Устройства на Windows Phone